Red River (englisch für „Roter Fluss“) ist der Name folgender

Flüsse:

in Antarktika:
 Red River (Antarktika) im ostantarktischen Viktorialand

in Kanada:
 Red River (Kechika River), in British Columbia

in Kanada und in den Vereinigten Staaten:
 Red River of the North, in Manitoba, Kanada, und in Minnesota und North Dakota, Vereinigte Staaten

in den Vereinigten Staaten: 
 Red River (Cumberland River), in Tennessee und Kentucky
 Red River (Kentucky River), in Kentucky
 Red River (Mississippi River), Nebenfluss des Mississippi River in Texas, Oklahoma, Arkansas und Louisiana

in Neuseeland:
 Red River (Ākitio River), Nebenfluss des Ākitio River auf der Nordinsel Neuseelands

in China und Vietnam:
 Roter Fluss

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Red River (New Mexico), im Taos County
 Red River (Ohio)
 Red River (South Carolina)
 Red River (Wisconsin), im Shawano County
 Red River (Town), Town(ship) im Kewaunee County, Wisconsin

Red River steht für:
 Red River (1948), US-amerikanischer Film
 Red River (1988), US-amerikanischer Film, Remake des Films von 1948
 Red River, englische Übersetzung der Anatolia Story
 Red River (Apfel), eine Apfelsorte

Siehe auch:
 Red-River-Rebellion, ein Aufstand der Métis in Kanada
 Red-River-Kolonie in Kanada
 Red River Trails, ein Netzwerk von Ochsenkarrenwegen
 Red River County, Texas
 Red River Parish, Louisiana
 Arctic Red River, Fluss in Kanada
 Red River Township